Lukáš Čmelík, né le  à Žilina, est un footballeur slovaque. Il évolue au poste d'ailier droit au DAC 1904 Dunajská Streda.

Carrière 

Lukáš Čmelík est prêté au FC Sion pour une saison et demi lors du mercato d'hiver 2016.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur slovaque
Joueur du MŠK Žilina
Joueur du DAC Dunajská Streda
Naissance en avril 1996
Naissance à Žilina